Verkhotourié est un nom propre russe qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Verkhotourié, ville de l'oblast de Sverdlovsk, en Russie.

Armée 
 K-51 Verkhotourié, sous-marin nucléaire lanceur d'engins soviétique puis russe.